Затор може бити:

 Затор (војводство Малопољско), град у Пољској
 Затор (Брунтал), насељено мјесто у округу Брунтал, Моравско-Шлески крај, Чешка Република